Michael Strange ist der Name folgender Personen:

* Michael Strange, Pseudonym von Blanche Oelrichs (1890–1950), US-amerikanische Dichterin, Drehbuchautorin und Schauspielerin
 Michael Strange (Produzent) (* 1964), Filmproduzent und Kameramann 
 Michael Strange (Boxer) (* 1970), kanadischer Boxer